Кра́сный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Красный переулок — переулок в Великом Новгороде.
 Красный переулок — переулок в Великом Устюге.
 Красный переулок — переулок в Екатеринбурге.
 В Санкт-Петербурге:
 Красный переулок — переулок в Зеленогорске.
 Красный переулок — переулок в Кронштадте.
 Красный переулок — переулок в Таганроге.
 Красный переулок — переулок в Тюмени.
 Красный переулок — переулок в Томске.
 Красный переулок — переулок в Череповце.
 Красный переулок — переулок в селе Отрадо-Кубанском.

Украина 
 Красный переулок — прежнее название переулка Николая Амосова в Виннице.
 Красный переулок — переулок в Днепре.
 Красный переулок — переулок в Одессе.
  Красный переулок — переулок в Житомире.

Крым 
 Красный переулок — переулок в Феодосии.

См. также 
 Красная площадь
 Красная улица
 Красный мост
 Красный Остров
 Красный проспект